Æthelfrith est un nom vieil-anglais composé des éléments æthel « noble » et frith « paix ».

Æthelfrith peut désigner :
 Æthelfrith de Northumbrie , le roi de Bernicie et de Deira jusqu'à sa mort, vers 616 ;
 Æthelfrith, un ealdorman en Mercie aux alentours de l'an 900.

Voir aussi 
 Æthelferth, un évêque d'Elmham mort après 736